Вікімедіа Бангладеш більш відома як Wikimedia Bangladesh Foundation, Wikimedia Bangladesh чи WikimediaBD () — це зареєстрована благодійна організація, яка була створена для підтримки добровольців у державі Бангладеш, які працюють над проектами Вікімедії, такими як Вікіпедія.  Це розділ Вікімедії , затверджений Фондом Вікімедіа, який є власником цих проектів. Станом на 19 листопада 2019 року, це єдиний офіційний розділ Вікімедії в Південній Азії та єдиний розділ, який працює на бенгальській мові. 

Голова співпрацює з іншими установами та організовує заходи для волонтерів, спрямовані на додавання вмісту до проектів Фонду Вікімедіа.

Історія 
Вікімедію Бангладеш було затверджено Опікунською радою Вікімедії 3 жовтня 2011 року, і це був 39-й місцевий голова, який був затверджений Радою Фонду Вікімедії.   У травні 2012 року організація подала заявку на реєстрацію акціонерних товариств та фірм для місцевої реєстрації. Він був зареєстрований на місцевому рівні 9 червня 2014 року  згідно із Законом про реєстрацію товариств Бангладеш, а офіційна назва - Вікімедіа Бангладеш ().

Рада піклувальників 
Станом на січень 2022 року до складу Ради входять:
 Shabab Mustafa (President)
 Ankan Ghosh Dastider (General Secretary)
 Masum Al-Hasan (Treasurer)
 Tanvir Rahman (member)
 Ali Haidar Khan (member) 
 Tanweer Morshed (member)
 Moheen Reeyad (member)
 Subrata Roy (member)

Діяльність 
Вікімедія Бангладеш проводить різні програми добровільної освіти, такі як семінари, фотоконкурси, конкурси статей та конференції в Бангладеш для просування та збагачення проектів Фонду Вікімедіа. Хоча проекти з бенгальської мови (наприклад, бенгальська Вікіпедія) є пріоритетними, це також допомогло запустити іншу регіональну мовну версію Вікіпедії, наприклад  та Bishnupriya Manipuri Wikipedia. 

Організація також співпрацює з іншими організаціями та установами, такими як , Посольство Швеції в Даккі,  для збагачення проекту Вікіпедія. Коли у 2016 році в Бангладеш розпочали відеопіратство за допомогою Wikipedia Zero, він працював спільно з Фондом Вікімедіа для підвищення обізнаності серед користувачів.  У 2017 році Повітряні військові сили Бангладеш () випускають свої фотографії у Wikimedia Commons, а в 2019 році  надає фотографії медіа-персонажів з тією ж метою.

Див. також 
Список регіональних відділень Фонду Вікімедіа

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт  
 Wikimedia BD Blog  

Історія Вікіпедії
MediaWiki
Вікі-спільноти
Фонд Вікімедіа
Засновані в Азії 2011